Donkey Kong – serie di videogiochi
 Donkey Kong – personaggio dei videogiochi
 Donkey Kong – videogioco arcade del 1981
 Donkey Kong – videogioco per Game Boy del 1994
 Donkey Kong – tipo di monster truck